Весняні води () — психологічно-драматична сьонен-аі-манґа, намальована манґакою «Куросава Канаме», про любовні почуття двох однокласників у японській школі, японському соціумі, та стосунки з оточуючими і батьками, а також - між самими батьками Сунохари.

Сунохара і Шіномія - однокласники. Про Шіномію ходять плітки, про його нетрадиційну орієнтацію. Але його відкритість у спілкуванні і внутрішня краса сприяють тому, що всі вважають ці плітки надуманими. У Сунохари є таємниця, яку він не хоче нікому розкривати. Але так вже трапляється, що Шіномія дізнається цю таємницю і це зближує двох юнаків...

Подробиці сюжету 
 Весняні води. Ґлава 1 (1 частина)
Здавалося б, Сунохара - самий звичайний хлопець, він ходить до школи, вчиться, спілкується з друзями і не дуже добре ставиться до того, що випадає за рамки звичайного. Так йому, наприклад, не зовсім подобається один з його однокласників - Шіномія, адже за чутками той гей, а значить занадто не такий як всі. Ось тільки Шіномія чомусь навпаки шукає спілкування з Сунохарою. І навіть одного разу дізнавшись від самого ж Сунохари нібито страшну таємницю того - його сім'я складається всього з двох чоловік: він і його батько, але стосунки у них зовсім не родинні, а сексуальні, Шіномі не починає уникати Сунохару, а, навпаки, до подиву останнього, через деякий час він зізнається йому в коханні. Так що нічого дивного, що якось раз, побачивши сварку між Сунохарою ​​і дорослим чоловіком, він упевнений, що повинен захистити його від батька-педофіла і заступається за кохану людину.

Ось тут то і відкривається вся правда: всі ці розповіді про зв'язок з власним батьком - брехня, покликана відлякати Шіномі від Сунохари, брехня, покликана приховати те, що дійсно на думку Сунохари значимо: сім'я Сунохари - це не тільки він і його батько, це ще й Мотої, - коханець його батька, який замінив Сунохарі померлу матір (власне з ним Сунохара і сварився на вулиці). А брехня була лише способом Сунохари захистити свою сім'ю, зберегти таємницю дорогих йому людей, щоб ніхто не смів погано говорити про них або будь-яким чином образити. Звідси ж і прагнення Сунохари уникнути спілкування з Шіномі, адже той дуже виділявся, а Сунохара повинен був залишатися звичайним, непримітним. Однак, оцінивши здатність Шіномі тримати язик за зубами, Сунохара починає все ближче і ближче спілкуватися з ним і поступово розуміє, що його почуття до Шіномі вже зовсім не дружні.

 Весняні води. Ґлава 2 (2 частина)
Друга частина присвячена вже власне батькові Сунохари - Ідзумі і його коханцеві - Мотої. Як уже згадувалося в першій частині, Сунохара-старший - письменник, а у професійного письменника повинен бути едітор. Таким і був свого часу Мотої. Постійно відвідуючи свого підопічного, Мотої зауважує, що у сенсея до нього особливе ставлення і зробив висновок, що це через те, що він, здається, зовні схожий на його померлу дружину: для японця Мотої досить світлий, хоча він і фарбує своє волосся в чорний, щоб не виділятися, але світлі очі його видають. Це одночасно і радує, і засмучує Мотої, адже він закоханий в сенсея і, зрозуміло, йому не хочеться бути лише заміною його дружини, але в теж час йому хочеться подобатися сенсею, так що, врешті-решт, він навіть повертає собі свій початковий світлий колір волосся - коричневий.

Через свої сумніви і боязку натуру Мотої не може зізнатися у своїх почуттях, він навіть вигадує собі теорію, виходячи з якої про почуття сенсея до нього скаже вибір тим протагоніста для своєї нової книги, ґрунтуючись на ній, Мотої робить висновок, що Сунохаре він не потрібен і вирішує піти з роботи, що називається «з очей геть - з серця геть».

Головна ідея манги, що проходить червоною ниткою через весь танкобон: як важливо бути відвертим. Адже і Сунохара-молодший, і Мотої-самм створюють собі проблеми, їм простіше вигадати собі складнощі, вчепитися в них і, виходячи з цього, діяти. Звідси і ця дивна і, ганебна брехня Сунохари, і ця теорія про протагоніста авторства Мотої; таким чином, їм здається, що вони контролюють ситуацію, що це самий безболісний вихід із скрутного становища, але це ж не так. А ось і Шіномі, і Сунохара-старший у своїх почуттях відкриті, вони не наполегливі і докучливі, як це іноді буває, але, коли впевнені в чомусь, то не бояться розповісти про це вголос.

 Весняні води. Фінал. Післямова (3 частина)
Головні герої, більше не приховують своїх почуттів, хоча досить багато спілкуються, але не про своє кохання. Тим не менш, зі сторони це помітно, що вони разом, хоча і тримають дистанцію. Подруга Шіномії, що знала його з дитинства, стала частиною їх секрету. Сунохара дуже хвилювався через це, але потім, після розмови з нею, дізнався для себе дещо більше про свого друга, і це була ще одна сходинка з подолання "самого себе". 

 Дощ із квітів (4 частина)
Це історія про становлення почуттів і стосунків між Сунохарою-старшим і Момої. Він прибув працювати редактором до будинку Сунохари, ще тоді, коли його син був маленьким. Сунохара-молодший міг спостерігати за їх почуттями і через невеликий вік і чисту від страху свідомість, легко прийняв Момої як нового члена родини, тим більш, що той був йому близький за станом душі. Ініціатором стосунків був тато Сунохари.

 Весняне небо (5 частина)
Продовження історії про кохання батьків Сунохари. Історія зовсім коротка, але завершую попередню історію, мов фінальний акорд, що відкриває для самих героїв і читача білі плями і створює кульмінацію почуттів.

 Скоро червень (6 частина)
Головні герої випустилися зі школи, від того пройшло вже два роки. І тепер, вони разом живуть в одній квартирі. Тим не менш, їх стосунки все ще розвиваються, через нерішучість Сунохари. Шіномія не витримує і робить рішучій крок, щоб схилити коханого до інтимного дійства. Сунохара показує, ніби він не боїться, але це не так. Він дуже хвилюється. Так, відбувається їх перший раз. Кожен раз, Сунохарі доводиться перестрибувати через себе у боротьбі з самим собою, щоб бути рішучим і робити те, що він хоче. Так, він дорослішає і робиться більш відкритим у своїх почуттях і бажаннях.

 Китайський кампсіс (7 частина)
Історія про батьків Сунохари. Сумі вступив до Університету і покинув їх будинок три роки тому. В будинку, з того часу, дуже тихо. Момої почуває себе досить самотньо, адже вони з Сунохарою-молодшим були справжніми друзями, і більше, як син із батьком. Тим не менш, тепер вони з Сунохарою старшим ще більше стали пронизані почуттями одне до одного і почали цінувати кожну мить свого життя разом.

Персонажі 
Mizu no hara - це, для деяких, слайс, так що контраст головного героя не кидається в очі з перших сторінок, але проте, просуваючись вглиб історії, розумієш, що вони дійсно різні. 

 Шіномія Йошіно — відкритий і прямий, він не боїться громадського осуду, того, що скажуть люди, йому зовсім не складно зізнатися у своїй орієнтації, він не вважає це чимось, що потрібно ретельно приховувати; так і його почуття до Сунохарі: поступово закохавшись в нього, Шіномі у відкриту говорить тому про це.

 Сунохара — ж вельми потайний, навіть похмурий, хоча з боку і не скажеш, його повною мірою можна віднести до того типу людей як «перестрахувальники», так, наприклад, зовсім не факт, що батьки Сунохари і Мотої, дізнавшись про них правду, почнуть засуджувати і труїти, але вони так дорогі йому, що йому краще вигадати дурну брехня, ніж дозволити комусь підійти близько до нього і його таємниці. Але спілкування з Шіномі не проходить для Сунохари даремно і з часом він розкривається і розуміє всю принадність можливості бути чесним з собою і оточуючими людьми.

 Мотої — коханець і співробітник батька Сунохари. Замінює йому матір. Має схожий характер з Сунохарою-молодшим і дуже схожий зовнішньо на його мати. Не дуже впевнений у собі, крихкий та емоційний. Уке.

 Сунохара Ізумі-сенсей — тато Сунохаро-молодшого. Відкритий, не надокучливий, простий. Схожий із Шіномією. Семе. Має світле волосся. Носить окуляри для зору.

Див. також 
 Loveless
 Сьонен-аі
 Hana Koi
 Куросава Канаме

Посилання 
 на сайті «anitube.in.ua» 
 Манґа на сайті «uanime.org.ua» 
 Манґа на сайті «anibox.me» 

Аніме та манґа в жанрі сьонен-ай
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Куросава Канаме